Герхард фон Рат (; ) — немецкий учёный-геолог, минералог и путешественник.

Биография 
Был профессором минералогии и геологии, в Бонне и директором минералогического музея.

Открыл тридимит, указал на квадратную кристаллическую систему лейкита, исследовал полевые шпаты и извергаемые вулканами горные породы и установил несколько новых типов горных пород, напр. тоналит и авгит-сиенит.

Совершил геологические исследования рейнской вулканической области, Швейцарии, Тироля, Италии, Норвегии, Эльбы, Тосканы, Калабрии, Сицилии. Венгрии и Семиградии.

Иностранный член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук c 5 декабря 1880 года — Физико-математическое отделение (по разряду физических наук).

Библиография 
Путешествия описаны им в следующих сочинениях:
 «Ein Ausflug nach Kalabrien» (Бонн, 1871),
 «Der Vesuv» (Берл., 1873),
 «Siebenbürgen» (Гейдельб., 1880),
 «Durch Italien und Griechenland nach dem Heiligen Land» (Гейд., 1882),
 «Arizona» (ib., 1885),
 «Pennsylvanien» (ib., 1888).

Кроме того, написал:
 «Ueber den Granit» (Брл., 1878),
 «Ueber das Gold» (Б., 1879),
 «Naturwissenschaftliche Studien. Erinnerungen an die Pariser Weltausstellung» (Бонн, 1879).

«Указатель предметов и мест» к минералогическим и др. сочинениям Рата составлен Брунсом и Бусцом (Лпц., 1893).

Примечания

Литература 
 
 

Минералоги Германии
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук